Анико Дуца (, род. 8 августа 1942, Будапешт) — венгерская спортивная гимнастка.

Представляла Венгерскую Народную Республику на трёх Олимпиадах, в 1960 году в Риме, в 1964 году в Токио и в 1968 году в Мехико.

На Олимпийских играх 1960 года в Риме стала 7-й в команде, при этом в личном зачёте (в личном многоборье) разделила 22-е место, ни в один из финалов в отдельных видах не вышла.

В 1962 году завоевала бронзу на бревне на чемпионате мира в Праге (Чехословакия).

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 1964 года в Токио в вольных упражнениях. На тех играх заняла 5-е место в команде, при этом в личном зачёте (в личном многоборье) разделила 16-е место и с 4-м результатом вышла в финал в одном отдельном виде (вышеупомянутых вольных упражнениях).

На Олимпийских играх 1968 года в Мехико стала снова 5-й в команде, при этом в личном зачёте (в личном многоборье) разделила 19-е место, ни в один из финалов в отдельных видах на этот раз не вышла.

Двукратная чемпионка Универсиады 1965 года (в команде и в личном многоборье).

Семья 
Первый муж — волейболист Ференц Яноши (). Второй муж — тренер и журналист Ласло Лантож. Дочери Жужа Яноши и Габриелла Лантош, обе фехтовальщицы.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1942 году
Родившиеся в Будапеште
Гимнасты Венгрии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1964 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы Универсиады